Jméno a příjmení Viktor Haas má více nositelů:

 Viktor Haas (podnikatel) – pražský podnikatel, koncem 19. století ředitel firmy Pražská tramway, která provozovala pražskou koňku
 Viktor Haas (politik) (1882–???) – československý meziválečný politik, poslanec za německé sociální demokraty